Тум — термин, активно употреблявшийся во второй половине XVII века — первой половине XVIII века в отношении человека, рождённого от смешанного брака между мужчиной-мусульманином, в основном турком или крымским татарином, и пленённой женщиной-христианкой, в основном русинкой. Большинство тумов держалось мусульманской веры и обычаев.

Во время успешных походов запорожских казаков на Крым или другие османские владения тумов «освобождали» вместе с их матерями и христианскими невольниками, и вывозили в землю христианскую. Отношение к тумам со стороны казаков было отрицательным. Летопись Величко 1675 года описывает эпизод, когда после нападения Ивана Сирко на Крым казаки вывезли 7000 христиан и тумов, 3000 из которых захотели вернуться в Крым, потому что:

См. также 
 Янычары

Примечания

Источники 
 «Величко С. В.» Летопись / Пер. с книжного украинского языка, коммент. В. А. Шевчука; Отв. ред. А. В. Мишанич.— К.: Днепр, 1991. — Раздел шестнадцатый
 «Голобуцкий.» Запорожское казачество. — К.: Высшая шк., 1994. Раздел XII. Запорожское казачество в 1657—1687 годах. Руина
 «Юрий Мушкетик». Яса

Казачество
Крымское ханство
Крымские татары